Florin Șerban ist der Name folgender Personen:

* Florin Șerban (Schachspieler), rumänischer Schachspieler 
 Florin Șerban (Regisseur) (* 1975), rumänischer Regisseur